The Reckless Sex – cortometraggio del 1921 diretto da Al Christie
The Reckless Sex – film del 1925 diretto da Alan James (come Alvin J. Neitz)